Alberto Azzo I d'Este (X secolo-1029) – nobile italiano, figlio di Oberto II
 Azzo V d'Este (1125-1193) – nobile italiano, marchese di Este
 Azzo VI d'Este chiamato anche Arco (1170-1212) – nobile italiano, marchese di Este e marchese di Ferrara dal 1209 al 1212
 Azzo VII d'Este detto Novello (1205-1264) – nobile italiano, marchese di Ferrara dal 1215 al 1222 e dal 1240 al 1264
 Azzo VIII d'Este (m. 1308) chiamato anche Azzone – nobile italiano, marchese di Ferrara, di Modena e Reggio dal 1293 al 1308
 Azzo IX d'Este (m. 1318) figlio di Francesco
 Azzo X d'Este (1344-1415) – condottiero, chiamato anche Azzone